Flood (anglicky povodeň, záplava) může být:

 Flood (producent) (* 1960) – anglický hudební producent
 Flood (album, Herbie Hancock) (1975) – album hudebníka Herbieho Hancocka
 Flood (album, They Might Be Giants) (1990) – album skupiny They Might Be Giants
 Flood (album, Boris) (2000) – album skupiny Boris
 Flood (album, Keren Peles) (2008) – album zpěvačky Keren Peles
 Flood (počítačová hra) (1990) – počítačová hra studia Bullfrog Productions
 Flood (hudební skupina) – česká hudební skupina